Чемпионат Молдавии по футболу среди женщин () — высшая женская футбольная лига Молдовы. В лиге участвуют 8 команд, которые играют в 3 тура, т.е. 21 матч каждая. Чемпион Молдовы попадает в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Команды в сезоне 2016/17

Призёры чемпионата

Количество чемпионств

Ссылки 
 Официальный сайт  
 УЕФА  
 SoccerWay